Кубок володарів кубків 1965—1966 — 6-ий розіграш Кубка володарів кубків УЄФА, європейського клубного турніру для переможців національних кубків.

Учасники

Перший раунд 
Команда Вест Гем Юнайтед пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня/12 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/19 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/13 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня/6 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/8 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня/20 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/29 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 вересня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/13 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/10 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня/7 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня/10 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня/13 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/13 жовтня 1965

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/28 жовтня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/7 листопада 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/10 листопада 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 листопада 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 листопада 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада/15 грудня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада/1 грудня 1965

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/15 грудня 1965

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 січня 1966

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 лютого/2 березня 1966

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/8 березня 1971

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/16 березня 1966

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/13 квітня 1966

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/19 квітня 1966

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1965—1966
 Кубок ярмарків 1965—1966

Посилання 
 Кубок кубків 1965-66 на сайті www.rsssf.com  

Сезони Кубка володарів кубків
1965—1966
1965 у футболі
1966 у футболі